Wot steht für:
 Wot (Gericht), Sammelbegriff für diverse Saucen der äthiopischen Küche

WOT steht für:
 Powiat Otwocki in der Woiwodschaft Masowien, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Weak Operator Topology, Schwache Operatortopologie, siehe Operatortopologie#Schwache Operatortopologie
 Web of Trust, ein kryptologisches Konzept
 Web of Trust (Bewertungsplattform)
 Flughafen Wang’an (IATA-Code)
 Web of Things, standardisiertes Web-Protokoll
 Armee zur Territorialverteidigung (WOT) auf Basis der Polnischen Freiwilligenverbände

WoT steht als Abkürzung für:
 World of Tanks, Computerspiel

Abkürzung